Siergiej Pietrow (1889–1942) – radziecki działacz partyjny
 Siergiej Pietrow (ur. 1980) – rosyjski zapaśnik
 Siergiej Pietrow (ur. 1991) – rosyjski piłkarz